«Похороны» — криминальная драма Абеля Феррары, вышедшая на киноэкраны в 1996 году.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Нью-Йорке во время великой депрессии. Картина начинается с похорон гангстера Джонни Темпио. У убитого остались два брата: холодный и невозмутимый Рэй и горячий и неуравновешенный Чез, которые обещают отомстить за смерть родственника. Главным подозреваемым становится Гаспар — конкурент братьев за контроль над городом, который на самом деле не совершал этого убийства. В то же время жена Рэя Джин пытается уговорить мужа не совершать кровавой мести, а жена Чеза Клара пытается побороть взрывной характер своего мужа.

В ролях 
 Кристофер Уокен — Рэймундо «Рэй» Темпио
 Крис Пенн — Чезарино «Чез» Темпио
 Винсент Галло — Джованни «Джонни» Темпио
 Бенисио дель Торо — Гаспар Сполья
 Аннабелла Шиорра — Джин
 Изабелла Росселлини — Клара
 Гретхен Мол — Хелен

Награды и критика 
На Венецианском кинофестивале в 1996 году фильм получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (за роль второго плана) (Крис Пенн) и Приз Международной Католической организации в области кино, а также был номинирован на Золотого льва.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет 83% положительных оценок на основе 24 обзоров. В 2009 году журнал Empire поставил «Похороны» на 7 место в списке 20-ти величайших гангстерских фильмов.

Примечания

Ссылки 

 
 

Фильмы 1996 года
Фильмы Абеля Феррары
Фильмы-драмы США
Гангстерские фильмы
Фильмы о мафии
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы на английском языке
Исторические фильмы о 1930-х годах
Фильмы США 1996 года